Niemcy:
 Ettringen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Ettringen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz